HMS London (Корабль Её Величества «Лондон») — 92-пушечный винтовой линейный корабль 2 ранга.

Постройка 
Спущен на воду в Чатем-доке в Чатеме на реке Медуэй в графстве Кент (Великобритания) 28 сентября 1840 года.

Служба

Крымская война 
В 1854 году HMS London принимал участие в бомбардировке форта Константин в Севастополе, получив при этом повреждения ответным огнём. Получил награды за участие в Крымской войне.

Дальнейшая судьба 
В ходе ремонтных работ корабль получил в 1858 году паровую машину и винтовой привод, количество орудий было сокращено до 72. В 1873 году обращён в блокшив в бухте Занзибара у восточного побережья Африки.

Конец службы 
Последняя запись в судовом журнале — «Paid ship off» — сделана 22 января 1883 года.

После продажи в 1884 году на дрова и гвозди был разобран.

Однотипные корабли Rodney 
 HMS Rodney
 HMS Nile

См. также 
 Список кораблей Крымской войны

Примечания

Ссылки 
 Naval Database: London, 1840 

Парусные линейные корабли Великобритании
Корабли Великобритании в Крымской войне
Суда по алфавиту